San Donato puede referirse a:

 San Donato di Lecce, localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia, 
 San Donato Milanese, municipio italiano;
 San Donato di Ninea, municipio italiano;
 San Donato in Poggio, fracción geográfica de la comuna de Tavarnelle Val di Pesa, en la provincia de Florencia
 San Donato Val di Comino, localidad y comune italiana de la provincia de Frosinone, región de Lacio
 Sierra de San Donato, en Navarra, España;
 St. Donatus, municipio estadounidense;

Véase también 

 Donato